|-
| 124001 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124002 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124003 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124004 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124005 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124006 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124007 - || || 26 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124008 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124009 - || || 16 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124010 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124011 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124012 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124013 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124014 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124015 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124016 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124017 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124018 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124019 - || || 18 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124020 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124021 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124022 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124023 - || || 18 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124024 - || || 18 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124025 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124026 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124027 - || || 19 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124028 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124029 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124030 - || || 23 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124031 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124032 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124033 - || || 29 de març, 2001 || Bagnall Beach || G. Crawford
|-
| 124034 - || || 29 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124035 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124036 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124037 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124038 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124039 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124040 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124041 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124042 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124043 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124044 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124045 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124046 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124047 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124048 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124049 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124050 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124051 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124052 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124053 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124054 - || || 26 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124055 - || || 29 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124056 - || || 29 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124057 - || || 30 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124058 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124059 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124060 - || || 20 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124061 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124062 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124063 - || || 24 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124064 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124065 - || || 25 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124066 - || || 31 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124067 - || || 31 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124068 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124069 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124070 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124071 - || || 26 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124072 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124073 - || || 13 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124074 - || || 15 d'abril, 2001 || Kanab || E. E. Sheridan
|-
| 124075 - || || 15 d'abril, 2001 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 124076 - || || 14 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124077 - || || 14 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124078 - || || 14 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124079 - || || 14 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124080 - || || 14 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124081 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124082 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124083 - || || 15 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124084 - || || 17 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 124085 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124086 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124087 - || || 23 d'abril, 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 124088 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124089 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124090 - || || 23 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124091 - || || 27 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 124092 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124093 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124094 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124095 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124096 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124097 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124098 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124099 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124100 - || || 30 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
4